Беє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 75 км на південь від Пуатьє, 31 км на північ від Ангулема.

Історія 

1 січня 2017 року Беє, Онак i Шеномме було об'єднано в новий муніципалітет Онак-сюр-Шарант.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 56 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 123,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Беє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Беє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта